Venom, término inglés que significa veneno, puede hacer referencia a:

Cine 
 Venom, película británica de terror dirigida por Piers Haggard y estrenada en 1981.
 Venom, película estadounidense de terror dirigida por Jim Gillespie y estrenada en 2005.
 Venom, personaje originalmente de los cómics de Marvel, adaptado al Universo Marvel de Sony (UMS), protagonizado por Tom Hardy en la: 
 Serie cinematográfica de Venom:
 Venom, película de Universo Marvel de Sony (UMS) basada en el personaje homónimo, dirigida por Ruben Fleischer y estrenada en 2018.
 Venom: Let There Be Carnage, película del Universo Marvel de Sony (UMS) basada en el personaje homónimo, dirigida por Andy Serkis  y estrenada en 2021.

Cómics 
 Venom, personaje de los cómics Marvel.
Venom: Lethal Protector, es una serie limitada de cómics de 1993 de seis números que presenta a Eddie Brock/Venom.
Eddie Brock, personaje de Marvel, y primer huésped del simbionte.
Mac Gargan, personaje de Marvel, tercer huésped, y segundo en usar su nombre.
 Flash Thompson, personaje de Marvel, también conocido como "Agente Venom" y cuarto huésped de Venom.
 Venomm, personaje de Marvel, el alter ego de Horatio Walter, asociado con Killmonger y enemigo de Black Panther.
 Venom, personaje de los Decepticons del universo ficticio de Transformers.
 Venom, droga ficticia usada por Bane en DC Comics.

Música 
 Venom, banda británica encabezada por el bajista y vocalista Cronos.
 Venom (1995), álbum musical del proyecto en solitario de Cronos.
 Venom (2006), álbum musical de la banda Awesome Snakes.
 Venom (2010), álbum musical del rapero Chamillionaire.
 Venom (2015), álbum musical de la banda Bullet for My Valentine.
 Venom (2018), álbum musical del rapero U-God.
 Venom (2018), sencillo musical del rapero Eminem.

Videojuegos 
 Spider-Man and Venom: Maximum Carnage, videojuego de 1995.
 Venom/Spider-Man: Separation Anxiety, videojuego de 1996.
 Venom, personaje de la saga de videojuegos Guilty Gear.
 Venom, planeta ficticio del universo Star Fox.
 Venom, ametralladora alemana que aparece en el juego Return to Castle Wolfenstein.

Otros 
 de Havilland DH.112 Venom, cazabombardero monoplaza de la Royal Air Force.